Antonio Menegazzo – pittore e illustratore italiano
 Ermanno Menegazzo – noto come Herman Medrano, rapper italiano
 Fernando Menegazzo – calciatore brasiliano